Zizik kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Zizik (ort i Azerbajdzjan), Quba, 
 Zirik (ort), Qäbälä, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar